Варанда () — вірменський топонім, пов'язаний з Мартунинським районом Нагірно-Карабаської Республіки:

 Варанда (село) — село у Мартунинському районі Нагірно-Карабаської Республіки.
 Варанда (річка) — річка у Нагірному Карабасі.
 Варандське мелікство — одне з п'яти мелікств Хамси в Нагірному Карабасі.